Dragon Tales: Dragon Adventures é um jogo de plataforma para Game Boy Advance lançado em 2004, baseado na série de animação Dragon Tales (Historinhas de Dragões).

Jogabilidade 
O jogo traz os protagonistas do desenho animado como personagens jogáveis no jogo. É um jogo de plataforma permitindo seus personagens se deslocarem e pularem obstáculos durante os desafios. O jogador pode pular, voar (quando está com um personagem dragão) e coletar itens dos quais são fundamentais para terminar as fases do jogo. Ele também pode saltar com tambores elásticos e cogumelos e também passar por túneis subterrâneos por buracos, encolhidos feito uma bola (nesse aspecto o jogo lembra um pouco Sonic). Também há fases das quais só se necessitam de personagens dragões para realizá-las como também existem fases que só necessitam dos personagens crianças. Cada fase é protagonizada por um personagem sendo que o jogador é constantemente guiado nas missões por uma fadinha Doodle.

História 
O jogo começa quando duas crianças (Max e Emmy) invocam uma escama de dragão mágica que os manda para Dragon Land, uma dimensão povoada por dragões dos quais são seus melhores amigos. Cada fase do jogo é centrada num personagem contando uma história diferente e com objetivos diferentes. A seguintes fases são:
Dragonberry Drought - Ord vai para o festival de dragonberries, mas fica frustrado por todas as dragonberries terem desaparecido cabendo a ele encontrá-las. Nesta fase o objetivo é coletar dragonberries.

Bye-Bye Flutterbye - Max sem querer quebra os potes com as borboletas de Quetzal fazendo elas fugirem para regiões diferentes em Dragon Land cabendo a ele resgatá-las. Nesta fase o objetivo é coletar borboletas.

Help! I'm Lost - Emmy encontra um patinho solitário e decide ajudá-lo a encontrar um amigo, assim como todos os animais em Dragon Land. Nesta fase o objetivo é unir os animais procurando seus pares.

Puzzlewood - Zak e Wheesie perdem seus quebra-cabeças por toda Dragon Land cabendo a Cassie encontrar todos. Nesta fase o objetivo é coletar as peças dos quebra-cabeças, montá-los e encontrar chaves para abrir portas. Zak e Wheesie não são jogáveis nesta fase.

Scalliwag - O Capitão Scalliwag aparece e tem o mapa de seu tesouro dividido e espalhado por toda Dragon Land cabendo a Zak e Wheesie encontrarem-no. Nesta fase o objetivo é abrir baús, caçar chaves e coletar os pedaços do mapa para no fim montá-lo.

Training - Fase extra que serve apenas como treinamento do jogo.

Personagens Jogáveis 
 Ord

 Cassie

 Zak e Wheesie (exceto em Puzzlewood)

 Max

 Emmy

Outros personagens do desenho presentes no jogo são a fadinha Doodle e o Capitão Scalliwag, Quetzal é mencionado em uma das fases do jogo, porém não aparece.

Lugares 
 School in the Sky - A escola dos personagens e o ponto inicial e final de casa fase.
 Zak and Wheesie's House - A casa de Zak e Wheesie situada nos túneis subterrâneos.
 Forest of Darkness - Uma floresta escura cheia de árvores com estrelas.
 Snowy Summit - Um vale nevado onde nunca faz sol.
 Rainbow Clouds - Nuvens cobertas de arco-íris e pés de feijão.
 Singing Springs - Uma fonte musical perto da School in the Sky.
 Turtle Rock - Uma rocha em forma de tartaruga ponto central de Dragon Land.
 Half-Moon Rock - Uma rocha em forma de meia lua encontrada na Forest of Darkness.

Links Externos 
 Site Oficial (em inglês)

Dragon Tales
Jogos eletrônicos de 2004
Jogos para Game Boy Color
Jogos para Game Boy Advance
Jogos eletrônicos de plataforma
Jogos eletrônicos baseados em programas de televisão